Marchant kan som auktorsförkortning betyda:

 Harvey J. Marchant
 Neville Graeme Marchant
 Stephen Marchant

Robotskapade auktorsförkortningar